Die Gauliga Südwest 1935/36 war die dritte Spielzeit der Gauliga Südwest im Fußball. Den Titel sicherte sich erstmals der VfR Wormatia Worms, der durch ein 4:1 über Tabellenführer Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag auf Platz 1 sprang und damit vor dem punktgleichen FK Pirmasens einlief, der das Feld über weite Strecken der Saison angeführt hatte. In der sich anschließenden Endrunde um die deutsche Meisterschaft scheiterte die Wormatia in der Vorrundengruppe am späteren Meister 1. FC Nürnberg. In die Bezirksklasse absteigen musste neben Aufsteiger Opel Rüsselsheim überraschend auch der Vorjahresmeister FC Phönix Ludwigshafen – der Verein hatte gegen die Amateurstatuten verstoßen und musste daraufhin auf mehrere Spieler verzichten, zudem war wegen Zuschauerausschreitungen beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt eine Platzsperre verhängt worden. Als Aufsteiger kehrten zur Runde 1936/37 mit dem SV Wiesbaden und Sportfreunde 05 Saarbrücken zwei Gründungsmitglieder in die Gauliga Südwest zurück.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Quellen 
 
 
 Gauliga Südwest 1935/36 bei http://www.claudionicoletti.eu

1935
Fußballsaison 1935/36